

Anno 
 893 o 893 a.C.

Codici 
 893 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sendai Municipal Observatory, nella Prefettura di Miyagi, del Giappone

Matematica 
893 – numero